Flash Boys: Высокочастотная революция на Уолл-стрит — нон-фикшн бестселлер американского писателя и журналиста Майкла Льюиса, изданный W. W. Norton & Company в марте 2014 года. В книге описан рост популярности высокочастотного трейдинга на рынке ценных бумаг США.

Льюис утверждает, что «рынок ценных бумаг США — манипулируемый рынок», и манипулируют им высокочастотные трейдеры, используя опережающие сделки и алгоритмическую торговлю.

В первую же неделю после выхода книги 1 апреля 2014 года было продано 130 000 экземпляров, а ФБР начало расследование высокочастотного трейдинга.

Flash Boys возглавляла список бестселлеров The New York Times на протяжении четырёх недель подряд.

Краткое содержание 
Автор фокусируется на историях нескольких человек, включая Сергея Алейникова, бывшего программиста Goldman Sachs, уволившегося из банка летом 2009 года и обвинённого в краже его компьютерного кода; а также Брэда Кацуяма (), основателя The Investors' Exchange ().

Flash Boys начинается с описания строительства Spread Networks — тайной прокладки кабеля на 827 миль от Чикаго до Нью-Джерси, который ускорял передачу данных с 17 до 13 миллисекунд.

Скорость передачи данных — основная тема книги: чем выше скорость, тем выгодней сделка. Майкл Льюис утверждает, что доступ к этому волоконно-оптическому кабелю, также как и к другим технологиям, даёт возможность крупным банкам Уолл-стрит ещё больше контролировать рынок ценных бумаг. Чтобы устранить это препятствие, Кацуяма собрал команду, создавшую новую биржу — IEX, чтобы сделать условия торговли более справедливыми.

Автор рассказывает, как технологии заменили торговый зал биржи с его вопящими брокерами, трезвонящими телефонами и истерией, вызванной данными с телеграфной ленты, а также как все эти перемены повлияли на рынок ценных бумаг.

Оглавление 
Глава 1. Спрятанная на самом виду

Компания Spread Networks тайно строит оптоволоконную линию, рассчитывает стоимость миллисекунды и обзаводится клиентами.

Глава 2. Проблема Брэда

История Брэда Кацуяма, успешно делавшего карьеру в Royal Bank of Canada, пока не столкнулся с электронным трейдингом. Поиск ответа на вопросы: «Откуда возникает разница между фондовым рынком на экранах компьютеров и реальным рынком? Как законным путём кучка инсайдеров смогла проводить сделки с более высокой скоростью, чем остальной рынок, и, в сущности, обкрадывать инвесторов».

Глава 3. Проблема Ронана

История Брэда Кацуяма. Устройство высокочастотной торговли на бирже, способы манипулирования — и как на всем этом можно заработать.

Глава 4. По следам хищника

История Брэда Кацуяма: Команда, собранная Кацуяма начинает поиск «негодяев, присваивающих сбережения простых американцев», а находит кучку технарей (среди которых было много выходцев из России), не имевших понятия о том, чем, собственно, они занимались.

Глава 5. Лицом к лицу с HFT

История Сергея Алейникова: «кухня» электронных торгов Goldman Sachs.

Глава 6. Как занять миллиарды на Уолл-стрит

История Брэда Кацуяма. IEX: Как создать биржу, где были бы исключены возможности подтасовки.

Глава 7. И один в поле воин

История Брэда Кацуяма. IEX начинает работу, публикует правила своей работы и становится прозрачным темным пулом и сражается с недоброжелателями.
 
Глава 8. Муха в паутине

История Сергея Алейникова. Суд и мнения экспертов.

Эпилог. След ведет на Уолл-стрит

Реакция 
Манодж Наранг () — генеральный директор Tradeworx, фирмы, занимающейся высокочастотной торговлей, утверждает, что в книге Льюиса больше вымысла, чем фактов, и что автору нужно изучить азы HFT.

Скотт Локлин (), специалист в области финансовой математики, в своей рецензии отмечает, что автор, претендующий на раскрытие темы высокочастотной торговли, ни разу не поговорил с трейдером, работающим в этой области.

Однако в главе «Благодарности» Майкл Льюис пишет, что все компании Уолл-стрит беспокоит, что некий журналист может о них написать, и они стремятся влиять на содержание любых посвященных им материалов. «С другой стороны, сотрудники этих компаний стали более цинично воспринимать своих работодателей и охотнее раскрывают теперь их тайные операции при условии сохранения анонимности. Как следствие, я просто не в состоянии выразить благодарность множеству сотрудников этих банков, HFT-фирм и фондовых бирж, которые откровенно рассказывали мне о своих организациях и помогали понять явления, казавшиеся мне непостижимыми», — отмечает автор.

В справочнике по финансовому регулированию, изданному Oxford University Press, книга Льюиса названа хорошо написанной и в основном точным вводным курсом в торговлю в режиме Dark Pool, опережающих сделок и откатов, однако отмечается, что в целом нарисованную автором картину можно назвать слишком мрачной.

Британский журналист и писатель Джон Ланчестер () в рецензии, опубликованной в London Review of Books, пишет, что прочитав книгу, не мог не думать обо всех светлых головах, которые могли бы стать компьютерными гениями, инженерами, физиками, океанографами, предпринимателями, о всей той страсти и энергии, которая исчезает в чёрной дыре денег и которая навсегда потеряна для продуктивной и интересной человеческой деятельности".

Последствия 
На следующий день после выхода книги ФБР объявило о начале расследования высокочастотного трейдинга, в частности возможных опережающих сделок, манипуляций рынком и инсайдерской торговли. И хотя ФБР не связало Flash Boys с расследованием, остальные это сделали.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнейдерман () также заявил о ведущемся расследовании высокочастотной торговли, отметив, что практика, связанная с опережающими сделками и ненадлежащим раскрытием информации, может быть незаконной.

Замечание Льюиса о том, что рынком манипулируют, стало предметом обсуждения. Мэри Джо Уайт (), председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам, отвечая на вопрос, поставленный в книге Майкла Льюиса, утверждала на слушаниях в Конгрессе в апреле 2014 года, что финансовыми рынками США не манипулируют.

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, обсуждая книгу Льюиса в интервью CNBC в мае 2014 года, заявил, что «системой не манипулируют».

1 мая 2014 года Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила о штрафе в $4.5 млн, наложенном на Нью-Йоркскую фондовую биржу и две связанные с ней биржи, по обвинениям, связанным с книгой Майкла Льюиса. Биржи не признали, но и не отрицали предъявленные обвинения.

Издания на русском языке

Примечания

Ссылки 

 W.W. Norton, Flash Boys официальный сайт
 excerpt from the New York Times
 IEX website
 High Frequency Trading and the Risk Monitoring of Automated Trading (2013) Robert Fernandez
 Regulating Trading Practices (2014) Andreas M. Fleckner, The Oxford Handbook of Financial Regulation
 «The great debate: Combating HFTs image», CNBC video (23:09)] with Brad Katsuyama (IEX), Michael Lewis, and William O’Brien (BATS), April 1, 2014
 

Рынок ценных бумаг